Chedid ist der Familienname folgender Personen:

 Andrée Chedid (1920–2011), französische Schriftstellerin
 Elie Chedid (1872–1950), Erzbischof der Syrisch-Maronitische Kirche von Antiochien
 João Chedid (1914–1991), libanesischer Geistlicher, Bischof von São Paulo in Brasilien
 John Chedid (1923–2012), maronitischer Bischof
 Matthieu Chedid (* 1971), französischer Rocksänger und Gitarrist